Франсиско «Пако» Монтанье́с Клавериас (; ) — испанский футболист, правый вингер.

Карьера 
Пако родился в Кастельон-де-ла-Плана и начал свою карьеру в молодёжной команде «Барселоны». Он дебютировал за первую команду 13 мая 2006 года, отыграв последние 20 минут в проигранном 2-3 матче против «Севильи». Этот матч так и остался для него единственным за «Барселону». Далее он играл в клубах третьего дивизиона «Вильярреал B» и «Онтеньенте».

В августе 2010 года Пако присоединился к «Алькоркону» и помог клубу впервые в истории выйти в Сегунду. В течение двух сезонов Пако был игроком основы и забил за клуб в общей сложности 16 голов.

Пако вернулся в Примеру с «Сарагосой», подписав контракт на четыре года 5 июля 2012 года. Он дебютировал за клуб 20 августа, отыграв все 90 минут в матче против «Вальядолида» (0-1).

Свой первый гол на высшем уровне Пако забил 10 ноября в ворота «Депортиво Ла-Корунья» (5-3). В том сезоне он отыграл за клуб все матчи, но «Сарагоса» все-таки вылетела в Сегунду.

Отыграв ещё сезон в Сегунде, Пако вернулся в Примеру 28 июля 2014 года, подписав четырехлетний контракт с «Эспаньолом».

Личная жизнь 
В 2010 году, ещё до своего дебюта в Примере, отчаявшись добиться успеха в карьере футболиста, Пако собирался бросить футбол и стать пожарным, как его отец, но в итоге передумал.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барселона С»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Онтеньенте»
Игроки ФК «Алькоркон»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Тенерифе»